

Топоним 
 Безон — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.
 Безон — кантон во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.

Фамилия 
 Базен де Безон, Жак (1646—1733) — французский военачальник, маршал Франции.
 Безон, Клод Базен де (1617—1684) — французский юрист и государственный деятель, переводчик. Член Французской академии.
 Безон, Арман Базен де (1654—1721) — архиепископ Бордо, затем ординарий архиепархии Руана.